

Codici 
 ijs – codice ISO 639-3 della lingua southeast ijo

Religione 
 I.J.S. – Suore del Bambino Gesù

Riviste scientifiche 
 I.J.S. – International Journal of Speleology